Морска́я са́жень (саже́нь) (, фатом, фадом, фэсом) — единица длины в английской системе мер и производных от неё, равная 6 футам.

Происхождение 
Английское название морской сажени, фатом (fathom), происходит от староанглийского слова fæðm, которое и означало «две вытянутые руки», то есть, собственно, маховую сажень. Впоследствии, в среднеанглийском языке это слово приобрело форму fathme. В Россию этот термин проник через морскую среду и употребляется в обоих вариантах взаимозаменяемо.

Значение 
В настоящий момент в мире наиболее распространена международная морская сажень, значение которой, принятое в 1958 году, равняется ровно двум ярдам или шести футам, то есть 1,8288 м. Вплоть до стандартизации был широко распространён английский фатом, равный в точности  морской мили (6,080 футов), то есть 1,853 184 метра.

1 международная морская сажень, таким образом, равна:
 6 футам (1 фут примерно равен 0,1667 фатома)
 2 ярдам (1 ярд в точности равен 0,5 фатома)
 1,8288 метрам (1 метр примерно равен 0,5468 фатома)
 72 дюймам

Употребление 
Ранее в англоязычных странах фатом широко применялся в качестве меры расстояния, однако в настоящее время его использование практически полностью ограничено морским делом, где эта мера употребляется, в основном, для измерения глубины. Вплоть до начала XX века в фатомах измерялась глубина шахт и скважин в Великобритании.

Сходные единицы 
Во множестве разных языков и культур существуют соответствующие морской сажени единицы длины:

См. также 
 Сажень
 Маховая сажень
 Морская миля
 Кабельтов

Ссылки 

Единицы измерения расстояния
Английская система мер
Морские термины